Jealous – singolo delle The Andrews Sisters del 1941
 Jealous – singolo dei Dir en grey del 1998
 Jealous – traccia dell'album Beyoncé di Beyoncé Knowles del 2013
 Jealous – singolo di Nick Jonas del 2014
 Jealous – singolo di Labrinth del 2014
 Gelas (Jealous) – personaggio di Death Note